Europamesterskaberne i standhåndbold 2009 var det sjette EM i strandhåndbold for mænd og kvinder, og slutrunden med deltagelse af 12 herre- og 11 kvindehold blev afviklet i Larvik i Norge i perioden 23. – 28. juni 2009.

Kvindernes mesterskab blev for første gang vundet af Italien, som i finalen vandt 2-1 (17-16, 15-16, 6-4) over værtslandet Norge. De forsvarende europamestre fra Kroatien endte på tredjepladsen. Det danske hold endte på 7.-pladsen.

Mændenes turnering blev vundet af Kroatiens verdensmestre, som dermed ligeledes blev europamestre for første gang. I finalen besejrede kroaterne de forsvarende europamestre fra Rusland med 2-0 (24-20, 20-18). Bronzemedaljerne gik til Ungarn, som vandt over Danmark i bronzekampen.

Mænd

Indledende runde 

De 12 hold var inddelt i to grupper med seks hold, som spillede alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-8. Femmerne og sekserne gik videre til placeringsrunden om 9.- 12.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Trøstrunde 

De to lavest placerede hold fra hver indledende gruppe spiller om 9. – 12.-pladsen i trøstrunden. De fire hold spiller alle-mod-alle, og indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe medtages ikke til trøstrunden.

Hovedrunde 

De fire bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt otte hold) bliver inddelt i to nye grupper, hvor de igen spiller alle-mod-alle. Kampe fra den indledende runde mellem hold fra samme gruppe bliver overført til hovedrunden. Alle otte hold går videre til kvarfinalerne, og i hovedrunden spiller de således udelukkende om seedninger til kvartfinalerne.

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil 

De otte hold fra hovedrunden spiller kvartfinaler om fire pladser i semifinalerne. De fire tabere af semifinalerne spiller placeringskampe om 5. – 8.-pladsen.

Medaljevindere

Kvinder

Indledende runde 

De 11 hold var inddelt i to grupper med seks og fem hold, som spillede alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrundens gruppe I, mens firerne, femmerne og sekseren gik videre til hovedrundens gruppe II.

Gruppe A

Gruppe B

Hovedrunde 

De tre bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt seks hold) samles i gruppe I, hvor de igen spiller alle-mod-alle. Indbyrdes kampe mellem hold fra samme indledende gruppe bliver overført til hovedrunden. Alle seks hold fra denne gruppe går videre til kvarfinalerne, og de spiller således udelukkende om seedninger til kvartfinalerne.

De fem øvrige hold samles i gruppe II, hvor de igen spiller alle-mod-alle om de sidste to pladser i kvartfinalerne. Indbyrdes kampe mellem hold fra samme indledende gruppe bliver overført til hovedrunden. De to bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalerne, hvor de bliver seedet som nr. 7 og 8, mens de tre lavest placerede hold fortsætter i trøstrunden om placeringerne 9-11.

Gruppe I

Gruppe II

Trøstrunde 

De tre lavest placerede hold fra hovedrundes gruppe II spiller om 9. – 11.-pladsen i trøstrunden. De tre hold spiller alle-mod-alle, og indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe eller hovedrundegruppe medtages ikke til trøstrunden.

Slutspil 

De seks hold fra hovedrundens gruppe I og de to bedste hold fra gruppe II spiller kvartfinaler om fire pladser i semifinalerne. De fire tabere af semifinalerne spiller placeringskampe om 5. – 8.-pladsen.

Medaljevindere

Kilder / eksterne henvisninger 
 Beach Handball 6th European Championships 

2009
Håndbold i 2009